|-
| (6201) Итиросимидзу (Ichiroshimizu) || 1993 HY || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6202) Georgemiley || 3332 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6203) Любамороз (Lyubamoroz) ||  || 3 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6204) MacKenzie ||  || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (6205) Menottigalli || 1983 OD || 17 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6206) Коррадоламберти (Corradolamberti) ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6207) Бурвиль (Bourvil) || 1988 BV || 24 января 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6208) Ваката (Wakata) || 1988 XT || 3 декабря 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6209) Швабия (Schwaben) ||  || 12 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (6210) Hyunseop ||  || 14 января 1991 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (6211) Цубамэ (Tsubame) || 1991 DO || 19 февраля 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (6212) Franzthaler ||  || 23 июня 1993 || Паломар || M. Nassir
|-
| (6213) Zwiers || 2196 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6214) Михаилгринёв (Mikhailgrinev) ||  || 16 сентября 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (6215) Мехдия (Mehdia) || 1973 EK || 7 марта 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (6216) Сан-Хосе (San Jose) || 1975 SJ || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (6217) Кодаи (Kodai) || 1975 XH || 1 декабря 1975 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Barros
|-
| (6218) Мидзусима (Mizushima) ||  || 12 марта 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (6219) Демалия (Demalia) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6220) Степанмакаров (Stepanmakarov) ||  || 16 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6221) Дуцентесима (Ducentesima) || 1980 GO || 13 апреля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 8 августа 1980 || Сайдинг-Спринг || Royal Observatory Edinburgh
|-
| (6223) Даль (Dahl) ||  || 3 сентября 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6224) Эль Гореси (El Goresy) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6225) Хироко (Hiroko) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6226) Paulwarren ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6227) Аланрубин (Alanrubin) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6228) Йонедзава (Yonezawa) || 1982 BA || 17 января 1982 || Токай (Айти) || Т. Фурута
|-
| (6229) Tursachan ||  || 4 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (6230) Фрам (Fram) ||  || 27 сентября 1984 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6231) Гундертвассер (Hundertwasser) || 1985 FH || 20 марта 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6232) Зубицкая (Zubitskia) ||  || 19 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
| (6233) Кимура (Kimura) || 1986 CG || 8 февраля 1986 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (6234) Сгеилаволфман (Sheilawolfman) || 1986 SF || 30 сентября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6235) Берни (Burney) || 1987 VB || 14 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6236) Mallard || 1988 WF || 29 ноября 1988 || Симидзу || Симидзу
|-
| (6237) Тикуси (Chikushi) || 1989 CV || 4 февраля 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6238) Септимакларк (Septimaclark) || 1989 NM || 2 июля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6239) Минос (Minos) || 1989 QF || 31 августа 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6240) Лукреций Кар (Lucretius Carus) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6241) Galante || 1989 TG || 4 октября 1989 || Сан-Витторе || -
|-
|  ||  || 29 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6243) Yoder ||  || 27 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6244) Окамото (Okamoto) || 1990 QF || 20 августа 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6245) Икуфуми (Ikufumi) ||  || 27 сентября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6246) Комуротору (Komurotoru) ||  || 13 ноября 1990 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (6247) Аманогава (Amanogawa) ||  || 21 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 17 января 1991 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6249) Дженнифер (Jennifer) ||  || 7 мая 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6250) Саэкохаяси (Saekohayashi) ||  || 2 ноября 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6251) Сецуко (Setsuko) || 1992 DB || 25 февраля 1992 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (6252) Монтевидео (Montevideo) ||  || 6 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6253) 1992 FJ || 1992 FJ || 24 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 20 октября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6255) Кума (Kuma) || 1994 XT || 5 декабря 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (6256) Канова (Canova) || 4063 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс 
|-
| (6257) Торвальдсен (Thorvaldsen) || 4098 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6258) Роден (Rodin) || 3070 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6259) Майоль (Maillol) || 3236 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6260) Келси (Kelsey) || 1949 PN || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (6261) Хиона (Chione) || 1976 WC || 30 ноября 1976 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
| (6262) Джавид (Javid) || 1978 RZ || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6263) Druckmüller || 1980 PX || 6 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6264) 1980 SQ || 1980 SQ || 29 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|  ||  || 11 октября 1985 || Паломар || T. F. Fric, R. J. Gilbrech
|-
| (6266) Летзел (Letzel) ||  || 4 октября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6267) Рожен (Rozhen) ||  || 20 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст
|-
| (6268) Версаль (Versailles) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6269) Кавасаки (Kawasaki) || 1990 UJ || 20 октября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6270) Кабукури (Kabukuri) || 1991 BD || 18 января 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (6271) Farmer || 1991 NF || 9 июля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6272) 1992 EB || 1992 EB || 2 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6273) Кируна (Kiruna) ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6274) Таидзабуро (Taizaburo) || 1992 FV || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6275) Кирю (Kiryu) || 1993 VQ || 14 ноября 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6276) Курохонэ (Kurohone) || 1994 AB || 1 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6277) Siok ||  || 24 августа 1949 || Флагстафф || Генри Джиклас, R. D. Schaldach
|-
| (6278) Аметхан (Ametkhan) || 1971 TF || 10 октября 1971 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
|  ||  || 18 октября 1977 || Паломар || K. L. Faul
|-
| (6280) Sicardy || 1980 RJ || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6281) Стрнад (Strnad) || 1980 SD || 16 сентября 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6282) Edwelda ||  || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|  ||  || 6 ноября 1980 || Нанкин || -
|-
| (6284) Борисиванов (Borisivanov) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6285) Инграм (Ingram) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6286) 1983 EU || 1983 EU || 10 марта 1983 || Андерсон-Меса || E. Barr
|-
| (6287) Lenham || 1984 AR || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6288) Fouts ||  || 2 марта 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6289) Ланузеи (Lanusei) ||  || 28 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
|  ||  || 12 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6291) Renzetti ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 28 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6293) Оберпфальц (Oberpfalz) ||  || 16 ноября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6294) Черни (Czerny) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6295) Schmoll ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6296) Кливленд (Cleveland) || 1988 NC || 12 июля 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 2 ноября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6298) Саваока (Sawaoka) || 1988 XC || 1 декабря 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (6299) Reizoutoyoko ||  || 5 декабря 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6300) Хосаму (Hosamu) || 1988 YB || 30 декабря 1988 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|}